Le terme Pardus peut faire référence à :
 pardus est le nom spécifique du léopard (Panthera pardus), et du coléoptère Curculio pardus.
 Pardus est un système d'exploitation informatique sous distribution GNU/Linux.
 Pardus Capital est un fonds d'investissement américain.